S.Knapp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sandra Knapp
 Sandra Diane Knapp